Райко Проданович (; род. 24 апреля 1986, Белград) — сербский гандболист, правый крайний сербского клуба «Войводина» и сборной Сербии. Генеральный секретарь Гандбольного союза Воеводины.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы клуба «Югович». Выступал за клубы «Антекера» (Испания), «Вардар» (Македония) и «Пик» (Венгрия). В составе «Пика» дошёл до финала Кубка Венгрии 2012 года. Летом 2013 года объявил о переходе в «Веспрем», а в сентябре на правах аренды перешёл в немецкий клуб «Райн-Неккар Лёвен». В составе «львов» Райко стал серебряным призёром чемпионата Германии, после чего вернулся в «Пик». В июне 2016 года подписал однолетний контракт с белорусским БГК им. Мешкова. В 2018 году покинул БГК и перешёл в сербскую «Войводину».

В сборной 
Провёл 72 игры и забил 165 голов. Участник летних Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль  на сайте БГК имени Мешкова
 Профиль на сайте клуба «Пик»

Гандболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Белоруссии по гандболу
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Пик»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Мешков Брест»